Patorni est un patronyme porté notamment par :

 Aurèle Patorni (1882-1955), écrivain, journaliste, parolier, militant anarchiste et antifasciste français ;
 Jacqueline Patorni (1917-2002), joueuse de tennis française ;
 Raphaël Patorni (1911-1986), acteur français.

Homonymie de patronyme